Абрико́совий прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Абрикосовий провулок — провулок у місті Жмеринка, Вінницька область.
 Абрикосовий провулок — провулок у місті Мелітополь, Запорізька область.

Провулки